Esistono più comuni francesi con questo nome

Maillet – Allier
Maillet – Indre